Nikołaj Pietrowicz Dubinin (1907–1986) – rosyjski genetyk, Bohater Pracy Socjalistycznej (1990).
 Nikołaj Gienandiewicz Dubinin (ur. 1973) – rosyjski duchowny katolicki, franciszkanin konwentualny, biskup pomocniczy archidiecezji moskiewskiej (nominat)